

Santos cristãos 
 André, o Apóstolo — apóstolo de Jesus Cristo, irmão de São Pedro
 André de Creta — do século VIII
 André Corsini — carmelita italiano do 
 André Bobola — mártir polonês do 
 André Avelino — teatino do século XVI/XVII
 André de Soveral — mártir luso-brasileiro 
 Santo André Dung-Lac — mártir vietnamita  
 André Kim Taegon — mártir coreano

Títulos cardinalícios 
 Santo André do Fratte (título cardinalício)
 Santo André do Vale (título cardinalício)
 Santo André no Quirinal (título cardinalício)

Topônimos 
 Santo André (Santo Antão) — freguesia no concelho de Porto Novo, Cabo Verde
 Santo André, Providência e Santa Catarina — departamento insular da Colômbia
 Santo André de Teixido — aldeia da Galiza, Espanha, onde se encontra o santuário homônimo
 Sântandrei — comuna da Transilvânia, Romênia

Brasil 
 Santo André (São Paulo) — município 
 Santo André (Paraíba) — município
 Santo André da Borda do Campo — antiga aldeia de São Paulo
 Santo André (Belo Horizonte) — bairro

Portugal

Município de Póvoa de Varzim 
 Cabo de Santo André
 Quião —  lugar também conhecido como Santo André

Freguesias 
 Santo André (Montalegre)
 Vila Nova de Santo André — e cidade do município de Santiago do Cacém
 Santo André das Tojeiras — do município de Castelo Branco
 Santo André de Poiares — do município de Vila Nova de Poiares
 Santo André de Vagos — do município de Vagos

Ex-freguesias 
 Santo André (Barreiro)
 Santo André (Estremoz)
 Santo André de Taias — do município de Monção
 Sobrado (Valongo) — antes chamada Santo André de Sobrado

Clubes esportivos brasileiros 
 Esporte Clube Santo André — de Santo André, São Paulo

Outros usos 
 Santo André (galeão) — navio português do 
 Falha de Santo André — falha tectónica situada na Califórnia, Estados Unidos
 Ordem de Santo André — ordem honorífica da Rússia
 Santo André Transportes — empresa de Santo André, São Paulo

Andre
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes